Міхаель Штіх був чемпіоном попереднього року, але цього разу поступився Пітові Сампрасу у чвертьфіналі.

Джим Кур'є намагався стати першим серед чоловіків, хто в один сезон виграв турніри Великого шолома на харді, траві та ґрунті, після того, як раніше того року переміг на Відкритому чемпіонаті Австралії та Відкритому чемпіонаті Франції. Також він намагався вперше в один сезон з часів Рода Лейвера 1969 року виграти в одному сезоні ці три турніри. Але в третьому раунді Кур'є програв кваліфаєру Андрію Ольховському.

Андре Агассі з третьої спроби виграв свій перший титул Вімблдону, перемігши у фіналі Горана Іванішевича з рахунком 6–7(8–10), 6–4, 6–4, 1–6, 6–4. Це був перший титул Агассі на турнірах Великого шолома і перший крок до звершення зрештою кар'єрного Великого шолома.

Вімблдон 1992 став останнім роком, коли в турнірі взяли участь і триразовий чемпіон Джон Макінрой і дворазовий чемпіон Джиммі Коннорс.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1992 Wimbledon Men's Singles draw

1992 у тенісі
Вімблдонський турнір